Néry (ville) commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France
 Gérard Néry (1922-2010), acteur, scénariste et écrivain français.
 Guillaume Néry est un champion français d'apnée.
 Néry Catineau est un chanteur français (appelé plus simplement Nery)

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme